Валентин Курбатов:
 Курбатов, Валентин Михайлович (1918—1992) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Курбатов, Валентин Яковлевич (1939—2021) — писатель, литературовед и критик.